Ford Model A eller A-Ford kan syfta på:

 Ford Model A (1903–04) – bilmodell som tillverkades av Ford
 Ford Model A (1927–31) – bilmodell som tillverkades av Ford